Dinka peut désigner :
 les Dinka, un peuple du Soudan du Sud
 les langues nuer-dinka, des langues nilotiques
 Le dinka, une macro-langue nuer-dinka du Soudan du Sud parlée par les Dinka.
 Tesfaye Dinka (1939-2016), un homme politique éthiopien

Voir aussi 
 Dinkha IV (1935-2015), primat de l'Église apostolique assyrienne de l'Orient.